Ballet Redenção é uma escola de ballet situada em Porto Alegre, que oferece cursos de ballet clássico e de ginástica estética.

História

Foi fundado em 1985 pelos seus diretores Isabel Beltrão e Jairo Brandão com o objetivo principal de desenvolver um trabalho de base totalmente voltado para o ensino do Ballet Clássico. A metodologia empregada nestes quinze anos segue as linhas da grande bailarina e educadora Agripina Vaganova.

Ballet